Oranje (niederländisch für „orange“) steht für:

 Oranien, das Königshaus
 Landesfarbe der Niederlande

Geographie
 Oranje (Fluss), Fluss in Afrika
 Oranje-Freistaat, ehemalige unabhängige Burenrepublik
 Oranjefluss-Kolonie, ehemalige britische Kolonie
 Oranje-Vrystaat, Orange Free State, ehemalige Provinz von Südafrika, heute Free State, siehe Freistaat (Provinz)

Sonstiges
 Niederländische Cricket-Nationalmannschaft (Spitzname Oranje)
 Niederländische Fußballnationalmannschaft (auch: Oranje-Team, Oranje-Mannschaft)
 Oranje-Fascisten, eine historische niederländische Partei
 Angelina Lauro (Schiff), ein 1939 gebautes Passagierschiff (bis 1964 Oranje)

Siehe auch:
 Orania, Siedlung in Südafrika